Михаил Якимов:
 Якимов, Михаил Иванович (1929―1996) — советский марийский поэт, переводчик, журналист, редактор, член Союза писателей СССР.
 Мелетий (Якимов) (в миру Михаил Кузьмич Якимов; 1835—1900) — епископ Русской православной церкви, епископ Рязанский и Зарайский.
 Якимов, Михаил Николаевич (1912—1992) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Якимов, Михаил Петрович (1892—1969) — советский военный деятель, генерал-майор.